Moita puede referirse a los siguientes topónimos de Portugal:

 Moita (freguesia), una freguesia del concelho de Moita.
 Moita (Marinha Grande), una ciudad del concelho de Marinha Grande.
 Moita (Setúbal), una villa del distrito de Setúbal.
 Moita do Norte, una freguesia del concelho de Vila Nova da Barquinha.

Además, Moïta puede hacer referencia a:
 Moïta, una comuna y población de la región de Córcega (Francia).